Рагозинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Рагозинское сельское поселение — входит в Почепский район

Омская область
 Рагозинское сельское поселение — входит в Седельниковский район

Татарстан 
 Рагозинское сельское поселение — входит в Мамадышский район